Прімейра ліга 2003—2004 — 70-ий сезон португальської Прімейра-Ліги. Чемпіонський титул вдруге поспіль здобув Порту.

Учасники

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Прімейра Ліга на soccerway 

2003—2004
Португалія
Португалія
2003 у Португалії
2004 у Португалії